Bona nox! bist a rechta Ox (literalmente, ¡Buenas noches! [en latín] eres todo un buey [en alemán]), K. 561, es un canon en la mayor para cuatro voces a cappella de Wolfgang Amadeus Mozart; Mozart incluyó esta obra en su catálogo temático el 2 de septiembre de 1788, como parte de una serie de diez cánones.

Música 

El canon está escrito en compás de 2/2 y en la tonalidad de la mayor. El tema presenta una extensión de dieciséis compases; entrando cada una de las voces transcurridos cuatro compases.

Texto 
 
La letra original es probablemente del propio Mozart. Presenta una gran semejanza con una posdata de su madre a una de las cartas de Wolfgang del 26 de septiembre de 1777 a su padre. Una frase similar se da en una carta de Mozart del 7 de julio de 1770 a su hermana.

{|
!colspan=2|Versión original
|-
|width="250px"|Bona nox!
bist a rechta Ochs;
bona notte,
liebe Lotte;
bonne nuit,
pfui, pfui;
good night, good night,
heut müßma noch weit;
gute Nacht, gute Nacht,
scheiß ins Bett daß' kracht, gute Nacht;
Schlaf fei g'sund und
reck' den Arsch zum Mund.
|Bona nox!
eres todo un buey;
bona notte,
mi querida Lotte;
bonne nuit,
¡Puf, puf!
good night, good night,
Aún hay mucho que hacer hoy;
gute Nacht, gute Nacht,
cágate en la cama hasta que cruja;
gute Nacht, duerme muy bien
y ponte el culo en la boca.
|}
{|
!colspan=2|Versión parcialmente censurada
|-
|width="250px"|Bona nox!
bist a rechter Ochs,
bona notte,
liebe Lotte;
bonne nuit,
pfui, pfui;
good night, good night,
heut' müßma no weit;
gute Nacht, gute Nacht,
's wird höchste Zeit, gute Nacht,
schlaf' fei g'sund und
bleib' recht kugelrund.
|Bona nox!
eres todo un buey;
bona notte,
mi querida Lotte;
bonne nuit,
¡Puf, puf!
good night, good night,
Aún hay mucho que hacer hoy;
gute Nacht, gute Nacht,
este es el mejor momento, gute Nacht,
duerme muy bien y
quédate rotundamende dormida.
|}
{|
!colspan=2|Versión completamente censurada
|-
|width="250px"|Gute Nacht!
bis der Tag erwacht!
Alle Sorgen,
ruht bis morgen!
Euch gute Nacht!
Schlaf wohl!
schliess(t) nur die Augen (jetzt) zu,
schlaf mein Liebchen,
fein sanft, schlaf in guter Ruh,
gute Nacht!
Schlaft fein süss,
bis nun der Tag erwacht!
|¡Buenas noches!
¡hasta que amanezca!
¡toda tu tristeza
descansa hasta mañana!
¡te deseo buenas noches!
¡que duermas bien!
¡cierra los ojos ya,
duerme, cariño mío!
con mucho cariño, ¡duerme y descansa bien!
¡buenas noches!
¡que tengas dulces sueños
hasta que amanezca!
|}

Acogida 

A pesar de carecer de su uso original de cinco lenguas (latín, italiano, francés, inglés y alemán) y de no ser tan rítmica como la versión original, la versión completamente censurada encontró una amplia distribución en las Haus Musik tradicionales alemanas.

Obras relacionadas 

Otros cánones que Mozart también apuntó en su catálogo temático el día 2 de septiembre de 1788 son: Difficile lectu mihi Mars (KV 559), y O du eselhafter Peierl (KV 560a); otros cánones que también usan un lenguaje obsceno son Leck mich im Arsch (KV 231), y Leck mir den Arsch fein recht schön sauber (KV 233).

Para saber más acerca del humor escatológico de Mozart, véase el artículo Aspecto físico y personalidad de Wolfgang Amadeus Mozart (sección Aficiones).

Véase también 

Anexo:Arias de concierto, canciones y cánones de Wolfgang Amadeus Mozart

Referencias

Enlaces externos 

 
 
 "Bona nox! bist a rechta Ochs", partitura (por razones desconocidas en sol mayor) en el Choral Public Domain Library (ChoralWiki).
 Letra animada (censurada) en el Scratch Project del Massachusetts Institute of Technology.

Cánones de Wolfgang Amadeus Mozart
Composiciones escatológicas de Wolfgang Amadeus Mozart
Composiciones de 1788
Composiciones en la mayor